Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule steht für

 Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule (Neuenkirchen), 1931 errichtete Schule in Neuenkirchen (Hadeln) bei Cuxhaven
 Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule in Hannover, denkmalgeschützt, siehe Grundschule im Kleefelde